El término Giesler puede referirse a:
 Christian ("Speesy") Giesler (º  1970, Allemagne), un guitarrista bajo alemán.
 Hermann Giesler (1898, Siegen – 1987, Düsseldorf), un arquitecto alemán.
 Paul Giesler (1895, Siegen – 1945, Bischofswiesen), un político alemán.